De volgende muziekalbums
The Collection (Michael Jackson)
The Collection (30 RockRock)
The Collection (98 Degrees)
The Collection (Alisha's Attic)
The Collection (Anthrax)
The Collection (Atomic Kitten)
The Collection (Blue)
The Collection (Boney M)
 The Collection (Gary Numan)
The Collection (David Bowie)
The Collection (Caroline's Spine)
The Collection (Cast)
The Collection (Clannad)
The Collection (Amy Grant)
The Collection (Hawkwind)
The Collection (Honeyz)
The Collection (Samantha Mumba)
The Collection (Shed Seven)
The Collection (Spandau Ballet)
The Collection (The Stranglers)
The Collection (TNT DVD)
The Collection (Toto)
The Collection (Ugly Kid Joe)
The Collection (Kim Wilde)
The Collection (Steve Khan)

Overig
The Collection (toneelstuk), een toneelstuk uit 1951
The Collection (1976), een televisiefilm uit 1976
The Collection (2005), een Amerikaanse dramafilm uit 2005
The Collection (2012), een Amerikaanse thriller/horrorfilm uit 2012
The Collection (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2016